Olof Fåhraeus kan syfta på:
*Olof Fåhraeus (1680–1728)
Olof Fåhraeus (1796–1884)